Noćna straža, barokna slika Rembrandta van Rijna
 Noćna straža (film)
 Noćna straža, ruski film iz 2004.
 Noćna straža (roman) S. Waters
 Noćna straža (Pjesma leda i vatre)